Zinck ist der Familienname folgender Personen:

 Gustava Zinck, Pseudonym: Auguste Zinck (1821–1895), deutsche Dichterin
 Hardenack Otto Conrad Zinck (1746–1832), deutscher Kammermusiker, Komponist, Musikerzieher und Schriftsteller
 Karl Wurmb von Zinck (1795–1890), Schlosshauptmann von Merseburg, königlich-preußischer Generalleutnant
 Paul Zinck (1867–1941), deutscher Pädagoge, Volkskundler und Heimatforscher
 Valija Zinck (* 1976), deutsche Kinderbuch-Autorin
 Wolf Heinrich Wurmb von Zinck (1765–1838), deutscher Domdechant in Naumburg und Rittergutsbesitzer

sowie
 Zinck (Orgelbauer), Orgelbauerfamilie in Oberhessen (18. Jahrhundert)

Siehe auch:
 Zink (Begriffsklärung)
 Zingg
 Zinke
 Zincke